XVII Congresso del Partito Socialista Italiano (Livorno, 15-21 gennaio 1921)
I Congresso del Partito Comunista d'Italia (Livorno, 21 gennaio 1921)